Swantibor ist der Name folgender Personen: 
 Swantibor, Herzog der Pommern, um 1106/1107 erwähnt; siehe: Suatobor
 Swantibor (12. Jahrhundert), auch Swantibor I., Fürst von Pommern
 Swantibor († nach 1244), auch Swantibor II., Kastellan von Kolberg
 Swantibor I. (um 1351–1413), auch Swantibor III., Herzog von Pommern-Stettin und zeitweilig Statthalter der Mittelmark 
 Swantibor II. (* um 1408/1410; † spätestens 1436), auch Swantibor IV., Herzog von Pommern-Wolgast
 Swantibor (1454–1464), auch Swantibor V., Prinz von Pommern und Rektor der Universität Greifswald

Siehe auch:
 Swantiboriden
 Stammliste der Greifen